Rückhaltesystem steht für:

 Insassenrückhaltesystem, die Einrichtungen zur Sicherung der sitzenden Passagiere in Fahrzeugen
 Rollstuhlrückhaltesystem, Sicherungssysteme für Rollstühle im Personentransport
 Fahrzeugrückhaltesystem, die Leiteinrichtungen passiven Unfallschutzes im Straßenverkehr
 Haltesystem, die Absturzsicherungsvorrichtungen in der Betriebssicherheit und Freizeitaktivität, siehe auch Anseilen